Niete steht für:
 Niet, ein Verbindungselement
 Blender (Kryptographie), ein Begriff aus der Nachrichtenverschlüsselung
 Los, das keinen Gewinn bringt, siehe Lotto

Siehe auch: